De  Trophée Européenne Pentatlon 1974 was de vijfde editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team België sloot deze editie net als de vorige drie editie ongeslagen af en veroverde haar vierde titel op rij. Raymond Ceulemans was weer oppermachtig in het driebanden. Hans Vultink was veruit de sterkste in het 47/2, maar verloor wel zijn eerste twee partijen. Hij verpulverde het kampioenschapsrecord algemeen gemiddelde in deze spelsoort. Dit record werd gerealiseerd in de eerste editie (1966) door de Belg Jos Vervest met 57,76. Vultink scoorde met 102,94 bijna het dubbele.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1974